Eddie Gribbon (1890 - 1965), acteur américain ;
 Harry Gribbon (1885 - 1961), acteur et réalisateur américain ;